Allerniederung steht für folgende Naturschutzgebiete:

 Allerniederung bei Klein Häuslingen in der Samtgemeinde Rethem/Aller, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Allerniederung bei Klein Hehlen und Celle in der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Obere Allerniederung bei Celle in der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Untere Allerniederung bei Boye in der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Untere Allerniederung im Landkreis Verden in der Stadt Verden (Aller) sowie in den Gemeinden Dörverden und Kirchlinteln, Landkreis Verden, Niedersachsen